Charmont (Marne)
 Charmont (Val-d'Oise)
 Charmont-en-Beauce
 Charmont-sous-Barbuise
 Grand-Charmont
 Vieux-Charmont